David Bowker (voile), skipper britannique ;
 James Henry Bowker (1822-1900), officier, naturaliste et archéologue sud-africain ;
 John Bowker (baseball), joueur de baseball américain ; 
 Judi Bowker, actrice britannique
 Tim Bowker, joueur de rugby à XV australien